Вильярта () — имя собственное; распространено в виде топонимов.
 Вильярта — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Куэнка, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча.
 Вильярта-де-лос-Монтес — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бадахос в составе автономного сообщества Эстремадура. 
 Вильярта-де-Сан-Хуан — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сьюдад-Реаль, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. 
 Вильярта-Кинтана — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Риоха в составе автономного сообщества Риоха (Логроньо).